Ива́н Варфоломе́евич Попла́вский (22 ноября 1822  Сибирь — 31 октября 1893, Санкт-Петербург) — российский чиновник и общественный деятель.

Биография 
Происходил из рода потомственных польских дворян (Брацлавского старосты — Григория Поплавского по линии сына Казимира), поражённых в гражданских правах до мещанского сословия и сосланных на каторжное поселение в Сибирь за активное участие в польских восстаниях.

С 1848 года после окончания филологического факультета  Императорского Казанского университета служил в Главном управлении Восточной Сибири до 1851 года.

В 1852—1863 годы служил в Забайкальском областном Управлении: советник областного управления в Чите; попечитель женской гимназии.

В ходе проведения Амурской экспедиции 1849—1855 годов  в Приамурье и Приморье появились первые официальные российские военные посты и поселения Забайкальского казачьего войска.  Переговоры с правительством Китая об Амуре и об уточнении границ, начавшиеся в 1857 году по поручению Александра II,  были оформлены сначала Айгунским договором (1858), а затем Пекинским договором (1860) в результате чего Приамурье и Уссурийский край были признаны владениями России.

Поплавский Иван Варфоломеевич  "за особый труд, усердие и самоотверженность, оказанную при возвращении Амурских владений России"  был  награждён орденом Святой Анны 2-й степени.

В 1855 году Иван Варфоломеевич Поплавский был восстановлен во дворянстве «VI части книги древнего родового дворянства Царства Польского», утвержденного департаментом герольдии Правительствующего сената, и получил титул и герб на дворянское достоинство «Всероссийской Империи и Царства Польского» за добросовестную и верноподданническую службу государю на благо Отечества с правом наследования. (Род Поплавских)

С 1863 по 1865 год был вице-губернатором Забайкальской области; в 1865—1887 годах в чинах от надворного до  действительного статского советника занимал должность управляющего акцизным управлением Восточной Сибири в Иркутске.

Одновременно с 28 ноября 1872 по 1875 год и с 1877 по 9 декабря 1885 года был Гласным Иркутской городской думы. Отказался от звания Гласного по собственному желанию. С 1880 — член общества для оказания пособия учащимся в Восточной Сибири. оказывал содействие сосланным полякам в трудоустройстве преподавателями, в их числе был и Юзеф Пилсудский, отбывавший ссылку в Иркутске (1888-1892).  

Семья Поплавских оказывала помощь в проведении научных изысканий натуралисту, зоологу Б. И. Дыбовскому (1833—1930). В своих  работах об исследовании природы и фауны озера Байкал, бассейна реки Амур и Камчатки он упоминал  с большой благодарностью и признательностью И. В. Поплавского за меценатство и оказанную ему действенную помощь. 

Иван Ваврфоломеевич  поддерживал и оказывал содействие и другим сосланным в Сибирь  польским известным ученым, среди них был -  геолог и географ А.И. Венцковский,  (из семьи которого происходила и жена Поплавского И.В.) О помощи И.В. Поплавского и участии  в жизни ссыльных поляков пишет И.И. Горбачевский в своём письме Д.И. Завалишину (8 апреля 1853 г.) 

В 1887 году вышел в отставку в чине  Действительного Статского Советника со званием Государственного Секретаря Российской империи, за особые заслуги и самоотверженность,  пожалованный наградами и почестями с правом ношения мундира.

Умер 31 октября 1893 года в Санкт-Петербурге и был похоронен на Выборгском римско-католическом кладбище с надписью на надгробии, выполненной на польском языке.

Семья 
Жена (с 1858) — Ядвига Иосифовна, урождённая Венцковская (1837—1924), потомственная дворянка римско-католического вероисповедания, помещица, владелица чайной плантации в Гудауте (Абхазия) и спичечной фабрики «Солнце» (Чудово, Новгородская губерния), )[9][10][11], директором которой был её сын Иосиф.

Дети:
 Иван (1859, Чита — 1935) невролог, психиатр, коллекционер
 Варфоломей-Иосиф (1861, Чита — 1931) инженер путей сообщения 
 Ядвига-Бореславна (1863, Иркутск — 1864)
 Иосиф (1865, Иркутск — 1943) российский чиновник, юрист
 Маргарита (1869, Иркутск — 1940)
 Софья (1873, Иркутск — 193?)
 Витольд-Серафим (1880, Иркутск — 1928)  инженер, экономист

Награды 
На основании  «Формулярного списка о службе Управляющего Акцизными сборами  Восточной Сибири, Действительного Статского Советника Поплавского, составлен в 1879 году»:  «Кавалер орденов Св. Анны и Св. Станислава 1-ой степени, Св. Станислава 2-ой степени с ИМПЕРАТОРСКОЮ КОРОНОЮ, Св. Анны 2-ой и 3-й степеней и Св. Владимира 3-й степени, Имеет тёмно-бронзовую медаль в память войны 1853-1856 годов.»  

 Кавалер трёх степеней ордена Святой Анны  2-й степени - (за особый труд, усердие и самоотверженность, оказанную при возвращении Амурских владений России).
 Кавалер ордена Святого Станислава  2-й степени с императорской короной  (1862) и 1-й степени (1874). 
 Кавалер Ордена Святого Владимира 3-й степени.
 Темно-бронзовая медаль на Владимирской ленте за войну 1853-56 годов.
 Знак «Красного Креста» (1867) — за попечительство о раненных и больных воинах.

Примечания

Литература 
 
 
 Указатели к Высочайше утверждённым общему гербовнику дворянских родов Всероссийской Империи и гербовнику дворянских родов Царства Польского. — СПб., 1910. — С. 125—126. — (научн. биб-ка РГИА СПб.)
 Списки лиц Высочайше пожалованных дипломами с гербами на дворянское достоинство Всероссийской Империи и Царства Польского. — СПб., 1911. — С. 49. — (научн. биб-ка РГИА СПб.)
 Герб Поплавских — диплом 1855 г. // Русская геральдика : руководство к составлению и описанию гербов. — Пг.: изд-во О-ва поощрения художников, 1915. — С. 15-20. — (научн. биб-ка РГИА СПб.)
 Великий Князь Николай Мих. Петербургский Некрополь. — СПб., 1912. — Т. 3: (М-Р). — С. 468.
 // Сибирь. — 1876. — 22 авг.
 Иркутская летопись / сост. Н. С. Романов. — Иркутск: Паровая тип. И. П. Казанцева, 1914. — С. 317.
  
 «Вклад поляков в развитие Сибири, и, в частности, Иркутской губернии во второй половине ХIХв / «Польская Сибирь –мифы и действительность» Виктория Сливовская.  
 Список чинов министерства внутренних дел, часть 2 Санкт-Петербург 1900г. стр249 №10, Поплавский Иосиф Ив.
 Список фабрик и заводов европейской России, Санкт-Петербург 1903г. стр 743, Поплавский Иосиф Ив. 
 Я. Жарновский 24.12.1935 г. Вступительная  статья к «Каталогу выставки картин из собрания д-ра Яна Поплавского» 1936 г: перевод с польского

Архивные источники 
 
 
 
 Ц.Г.А.Н.Х. «Дело №6/69 Департамента Неокладных Сборов» ф.574.

Выпускники Казанского университета
Гласные Иркутской городской думы
Действительные статские советники
Похороненные на Выборгском римско-католическом кладбище